Мечислав Войт (; 2 августа 1928, Калиш — 31 января 1991, Варшава) — польский актёр театра и кино.

Биография 
Изучал живопись, историю искусства и актёрское мастерство. В 1948 году дебютировал в театре. В 1953 году окончил Государственную высшую актёрскую школу в Кракове.

Служил в театрах Кракова — Поэзии (1952—1954), им. Ю. Словацкого (1955—1956), Лодзи — Новый театр (1957—1963) и Варшавы — Народовы (1963—1966), Драматический (1966—1979), «Театр на Воли» (1979—1981), «Ateneum» (1981—1986), «Na Targówku» (1986—1988), Польский (1989—1991).

После 1981 года записывался на радио (один из чтецов  — польского перевода Библии). Активный участник Международного песенного фестиваля в Сопоте.

Похоронен на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Жена — актриса Барбара Хоравянка.

Избранная фильмография 

  — Послесвадебная ночь / Noc poślubna — драгун
  — Галоши счастья / Kalosze szczęścia — секретарь председателя эмиграционного совета
  — Крестоносцы / Krzyżacy — Куно фон Лихтенштейн
  — Мать Иоанна от ангелов / Matka Joanna od Aniołów — кзендз Сурин
  — Дорога на запад / Droga na zachód — немец нападающий на поезд
  — Прерванный полёт / Przerwany lot — муж Урсулы  — Фараон / Faraon —   Саменту, жрец Сета  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (телесериал) — князь Мджаванадзэ (только в серии 4)
  — Болеслав Смелый / Bolesław Śmiały — Оттон из Тыньца
  — Гойя, или Тяжкий путь познания — инквизитор
  — Путешествие за улыбку / Podróż za jeden uśmiech — чех, водитель мерседеса
  — Свадьба / Wesele — еврей, отец Рахили
  — Санаторий под клепсидрой / Sanatorium pod klepsydrą — слепой проводник
  — Чёрные тучи / Czarne chmury (телесериал) — аббат
  — Потоп / Potop — князь Вжешчович
  — История греха / Dzieje grzechu — граф Циприан Бодзанта
  — Мазепа / Mazepa — воевода
  — Ночи и дни / Noce i dnie — Людвик Цеглярский
  — Лозунг / Hasło — врач
  — Кукла / Lalka — профессор Гаист
  — Урок мёртвого языка / Lekcja martwego języka — директор цирка
  — Грезить во сне / Śnić we śnie — отчим Магды
  — Альтернативы 4 / Alternatywy 4 (телесериал) — профессор Домб-Розвадовский
  — Моджеевская / Modrzejewska — ''Александр Пшездзецький

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Похороненные на кладбище Старые Повонзки